Skallingen (Denemarken), een schiereiland in Denemarken
 Skallingen (Groenland), een gebied in Groenland